Paulsen steht für:
 Paulsen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Paulsenberge, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Paulsen Peak, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

Siehe auch:
 Paulsen-Effekt
 Paulson
 Paulssen
 Poulsen